

Persone 
 Mamoru Kanbe – regista giapponese
 Miyuki Kanbe – modella, attrice e cantante giapponese

Altro 
 Santuario di Kanbe – santuario shintoista a Shizuoka